Les Élections à l'Assemblée régionale de Murcie de 2003 se sont déroulés le  pour élire les députés de  législature.

Résultats

Par circonscription

Notes et références 

Région de Murcie
2003